Чемпионат Португалии по футболу 1956—1957 является 23-м чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом в 9-й раз в своей истории стала «Бенфика».

В чемпионате участвовало 14 команд, было сыграно 182 матча и забит 681 гол (в среднем 3,74 гола за матч).

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт Португальской Футбольной Федерации
 Futebol Português em Números
 Статистика на rsssf.com

1956/1957
Португалия
Португалия
Спорт в Португалии в 1956 году
1957 год в Португалии